Напре́ев — фамилия. Известные носители.

 Напреев, Анатолий Иванович (1950—2000) — советский футболист.
 Напреев, Борис Дмитриевич (род. 1938) — российский композитор, музыковед, заслуженный деятель искусств Республики Карелия (1995).